Мосса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Ліможа, 38 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 376,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Моссак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Моссак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез